Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1988 проводились с 22 по 23 июля 1988 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в пятый раз в своей истории, стала команда «Нанавадинг Спектрес», которая со счётом 71:43 разгромила клуб «Норт-Аделаида Рокетс». «Нанавадинг» уже в пятый раз вышел в финал ЖНБЛ и во всех из них становился триумфатором турнира, «Норт-Аделаида» в свою очередь лишь во второй раз добралась до решающей стадии финалов, не имея в своём активе побед. Самым ценным игроком финала стала Шелли Горман, которая во второй раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Норт-Аделаида — Банкстаун — 73-56

Нанавадинг — Уэст-Аделаида — 81-63

Финал

Составы участников финала

Нанавадинг — Норт-Аделаида — 71-43

Комментарии 

  В основном источнике по теме команда называется «Нанавадинг Спектрес», хотя в ряде других источников её именуют «Мельбурн-Ист Спектрес».

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1988
Финалы ЖНБЛ